Sers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sers, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sers, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,